Soranzo ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Soranzo (auch Johannes Surantio; um 1245–1328), Doge von Venedig 
 Giovanni Soranzo (Bankier) (1408–1468), venezianischer Bankier
 Vittore Soranzo (1500–1558), italienischer Geistlicher, Bischof von Bergamo